Хас може бити:

 Хас (област), област на Космету
 Хас (Албанија), насељено мјесто у Албанији
 Хас (Нови Травник), насељено мјесто у општини Нови Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ